SA-1 – missione del programma Apollo
 S-25 (nome in codice NATO: SA-1 Guild) – missile terra-aria sovietico